Zaragoza (em espanhol) ou Saragoça (em português) pode referir-se a:

Espanha
Saragoça — cidade e município da Espanha
Saragoça (província) — da Espanha

Colômbia
Zaragoza (Antioquia) — cidade e município

El Salvador
Zaragoza (El Salvador) — cidade no departamento de La Libertad

Guatemala
Zaragoza (Guatemala) — cidade no departamento de Chimaltenango

México
Zaragoza (San Luis Potosí) — cidade e município
Puebla de Zaragoza — capital do estado de Puebla
Estação Zaragoza —  do metro da Cidade do México

Desambiguações de topônimos